Boisemont puede referirse a: 

 Boisemont, comuna francesa situada en Eure.
 Boisemont, comuna francesa situada en Valle del Oise.